Сы́зранская улица — улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Являясь продолжением Люботинского проспекта, проходит от Рощинской до Благодатной улицы, а далее продолжается проспектом Юрия Гагарина.

История 
Название Сызранская улица известно не позднее 1912 года, дано по городу Сызрань Самарской области.

Достопримечательности 
 Завод «Электросила», филиал ОАО «Силовые Машины» 
 СПб ГУП «Горэлектротранс» (дом 15)
 Троллейбусный парк № 1 (дом 13) (закрыт в 2011 году)
 Автоколонна ГУДП «Центр»
 Колледж автоматизации лесопромышленного производства (дом 14)

Примечания

Литература

Ссылки